A 2009–2010-es Scottish Premier League 2009 augusztusában indult és 2010 májusában ért véget. Jelen formájában a 12., összességében pedig a 113. alkalommal kiírt skót élvonalbeli bajnokság. A bajnok a címvédő Rangers együttese lett.

A bajnokság rendszere 
A bajnokság két fő részből áll: egy alapszakaszból és egy rájátszásból. Az alapszakaszban minden csapat minden csapattal körmérkőzéses rendszerben, három alkalommal mérkőzik meg. A kialakult alapszakaszbeli sorrend alapján két csoportot képeznek: egy felső- (1.–6. helyezettek), és egy alsóházi rájátszást(7.–12. helyezettek).

A csapatok a rájátszásba minden alapszakaszbeli eredményüket továbbviszik. Az alsó- és felsőházban egyaránt egyfordulós rendszerben játszanak, azaz minden csapat minden csapattal csak egyszer mérkőzik meg, sorsolás alapján eldöntött pályaválasztási jog szerint. A bajnokság győztese lesz a skót bajnok, míg a 12. helyezett csapat kiesik a másodosztályba.

Változások a 2008–2009-es szezonhoz képest 
 Feljutott
 St. Johnstone

 Kiesett
 Inverness Caledonian Thistle

Csapatok, stadionok, vezetőedzők

Végeredmény 

|bgcolor="#FAFAFA" rowspan="1"|
|- style="background-color:#AAAAAA; line-height:3pt;"
||||||||||||||||||||
|bgcolor="#FAFAFA" rowspan="5"|

Kereszttáblák

Az alapszakasz első két harmada

Az alapszakasz harmadik harmada

Rájátszás

Rájátszás az 1–6. helyért

Rájátszás a 7–12. helyért

A góllövőlista élmezőnye 
Utolsó frissítés: 2010. május 8., forrás: BCC Sport  .

Külső hivatkozások 
A skót Premier League a BBC Sporton 

Skót labdarúgó-bajnokságok
skót 1